Mór, város Fejér megyében
 Mór, egy a mórok arab népcsoportjából
 Mór, keresztnév
lásd még
 Szent Mór (egyértelműsítő lap)